Проспе́кт Алишера Навои — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Украина 
 Проспект Алишера Навои — улица в Киеве.

Узбекистан 
 Проспект Алишера Навои — улица в Ташкенте.